Okręty US Navy o nazwie USS  "Fox":
 Pierwszy "Fox" znajduje się na listach amerykańskich jednostek morskich w okresie 1817-1821, ale nie ma więcej informacji na temat tej jednostki.
 Drugi USS "Fox" (1822) był szkunerem, który wszedł do służby na początku 1823
 Trzeci USS "Fox" (1859) był szkunerem zbudowanym w 1859
 Czwarty USS "Fox" (TB-13) był torpedowcem, który wszedł do służby w 1899
 Piąty USS "Fox" (DD-234), później AG-85, był w służbie w latach 1920-1945
 Szósty USS "Fox" (DLG-33), później CG-33, był w służbie w latach 1966-1994

Zobacz też 

 USS "Douglas H. Fox" (DD-779) 
 USS "Lee Fox" (DE-65), później APD-45
 USS "Myles C. Fox", nazwa okrętów United States Navy 
 USS "Sea Fox" (SS-402), później turecki "Burakreis" (S 335)

Fox